Molino Vecchio ima više značenja:
 Molino Vecchio, Asti
 Molino Vecchio, Pavia
 Molino Vecchio, Pesaro-Urbino
 Molino Vecchio, Salerno